Чёрный тюльпан:
 Чёрный тюльпан — декоративный тюльпан чёрно-синего оттенка.
 «Чёрный тюльпан» — операция по депортации немцев из Нидерландов в 1945 году.
 «Чёрный тюльпан» — роман Александра Дюма.
 «Чёрный тюльпан» — сатанинская секта 1990-х из Невинномысска, практиковавшая человеческие жертвоприношения.
 «Чёрный тюльпан» — французский художественный фильм с Аленом Делоном в главной роли.
 «Чёрный тюльпан» — жаргонное название советского военно-транспортного самолёта Ан-12, увозившего тела погибших советских военнослужащих (груз 200) с территории Афганистана в ходе Афганской войны.
 
 «Чёрный тюльпан» — некоммерческий веб-сайт, созданный в 2012 году.
 «Монолог пилота „Чёрного тюльпана“» — песня А. Розенбаума

Примечания